

Deuxième saison (1997–1998) 

Arthur 1996 2